213e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 213e Kustdivisie - Italiaanse legereenheid